Paul Girod peut faire référence à :
 Paul Girod (1878-1951), industriel suisse
 Paul Girod (1931-2021), homme politique français